Paran Padang (Sipirok), een plaats in Indonesië
Paran Padang (Padang Bolak), een plaats in Indonesië
Paran Padang (Simangambat), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing